{{Фильм
|РусНаз           = Зловещие мертвецы 2
|ОригНаз          = 
|Изображение      = Evil Dead2 poster.jpg
|Жанр             = фильм ужасовчёрная комедия
|Режиссёр         = Сэм Рэйми
|В главных ролях  = Брюс КэмпбеллСара БэрриДэн ХиксКэсси ДепайваРичард Домьер
|Время            = 84 мин<ref>{{cite web|title=EVIL DEAD II' (18) (!)|url=https://bbfc.co.uk/releases/evil-dead-ii-1970-3|work=British Board of Film Classification|date=1987-05-22|access-date=2013-03-28}}</ref>
|Страна           = 
|Продюсер         = Роберт Таперт
|Сценарист        = Сэм РэймиСкотт Шпигель
|Композитор       = Джозеф Лодука
|Оператор         = Питер Диминг
|Художник-постановщик = Рэнди Беннетт
|Компания         = Renaissance Pictures
|Дистрибьютор     = Rosebud Releasing Corporation
|Год              = 
|Бюджет           = $3,6 млн
|Сборы            = $Evil Dead II (1987) - Financial Information
|Предыдущий фильм = Зловещие мертвецы
|Следующий фильм  = Армия тьмы
}}
«Зловещие мертвецы 2» () — комедийный фильм ужасов американского режиссёра Сэма Рэйми, вторая часть одноимённой трилогии, также известная под названием «Зловещие Мертвецы 2: Смерть на рассвете» ().

Начиная с этого фильма, Книга Мёртвых (Naturan Demanto из первой части) получает в трилогии своё привычное название Некрономикон. В конце фильма также впервые употребляется термин дедайт.

 Расхождения с первой частью фильма 

Сиквел является прямым сюжетным продолжением первого фильма, действие которого начинается после атаки Эша демоном в финале первой части. Первые семь минут фильма являются предысторией, кратко и упрощённо (по причине ограниченности во времени и ресурсах) пересказывающей события первой части, оставляя из пяти оригинальных персонажей только двух. Соответствующие эпизоды были пересняты заново, поскольку Рэйми утратил права на первый фильм и не мог использовать в предыстории фрагменты оригинального материала. Как результат последующий фильм «Армия тьмы» и серия комиксов «Army of Darkness» в дальнейшем игнорировали события первой части, считая, что в лесную хижину Эш ездил только с Линдой.
Однако после, при работе над мюзиклом «Зловещие мертвецы» и сериалом «Эш против зловещих мертвецов», Рейми решил проблемы с авторскими правами, отчего события всех трёх фильмов были объединены в общий канон.

 Сюжет 
После атаки кандарийского духа Уильямс становится одержим и превращается в дедайта. Солнечный свет помогает временно изгнать демона, однако Эш теряет сознание и приходит в себя только вечером. Не имея возможности покинуть проклятое место, Эш возвращается в дом. Ночью туда приезжает дочь профессора Ноуби Энни и ещё трое людей, вместе с которыми Эш вступает в новую конфронтацию с силами тьмы. В ходе противостояния Эшу приходится отрезать заражённую и ожившую кисть своей правой руки до запястья, впоследствии заменив её съёмной бензопилой. В конце концов ему удаётся с помощью Некрономикона открыть пространственно-временной портал между измерениями и изгнать демонов, однако и самого Эша затягивает в этот портал.

 В ролях 

 Работа над фильмом 

 Предыстория 

Концепция сиквела «Зловещих мертвецов» обсуждалась и разрабатывалась в течение съёмок оригинального фильма. Сэм Рэйми хотел, чтобы по сюжету главный герой Эш Уильямс с помощью временного портала отправился в Средневековье. Однако в итоге эта идея стала основой для сюжета третьего фильма серии — «Армия тьмы».

После окончания съёмок «Зловещих мертвецов» Рэйми занялся съёмками фильма «Волна преступности» (). Продюсированием фильма, помимо Сэма Рэйми, занимались Итэн и Джоэл Коэн. Ирвин Шапиро (), публицист, благодаря которому «Зловещие мертвецы» вышли в кинематографический мейнстрим, предложил Рэйми снять продолжение первого фильма. Поначалу Рэйми, убеждённый, что «Волна преступности» станет хитом, посмеялся над этой идеей, но вскоре Шапиро объявил о работе над продолжением первой части «мертвецов».

 Работа над сценарием 

Несмотря на то, что необходимое для фильма спонсирование было получено сравнительно недавно, основной сценарий к фильму был написан в основном во время работы над предыдущим фильмом Рейми — «Волна преступности». Во время съёмок фильма Сэм Рейми связался со своим старым другом Скотом Шпигелем, который сотрудничал, когда они были детьми, с Кэмпбеллом, снимая его в фильмах на плёнку Super 8 mm в Мичигане. Большинство тех фильмов были комедийными и Шпигель решил, что «Зловещие мертвецы 2» должен стать менее прямолинейным ужастиком, чем первая часть. Изначально вступление сиквела должно было включать довольно длительный пролог, в котором участвовали все пять персонажей первого фильма, но в попытке сохранения времени и денег, все они, кроме Эша и Линды, были вырезаны из сценария. Можно сказать, что вступление второй части — ремейк первого фильма, а все что происходит после сцены, где Эша настигает неведомая сила — продолжение.

Шпигель и Рэйми написали большую часть сценария в их доме на Сильвер Лейк, в Лос-Анджелесе, Калифорнии, где они жили с братьями Коэн и актрисами Кэти Бейтс, Фрэнсис Макдорманд и Холли Хантер. В силу того, что их постоянные гости и посетители отвлекали их от работы над сценарием и фильмы, над которыми они тогда работали «Волна преступности» и фильм Джоша Бекера «Война Страйкера» (), работа над сценарием «Зловещих мертвецов 2» заняла довольно длительное время.

 Съёмки 

С завершением сценария и концом поиска средств продюсирования, съёмочная группа могла приступать к съёмкам. Они проходили в Вейдсборо, в Северной Каролине, недалеко от офиса Де Лаурентиса.

В сцене, где Эш спускается в подвал за страницами книги, на стене можно увидеть перчатку Фредди Крюгера.

Сцена, в которой Эш убегает через стены дома захлопывая за собой двери от надвигающейся на него зла, была снята с первого дубля. Сцена в которой рука Эша разбивает тарелки о его голову и заставляет его сделать сальто, также была снята с первого дубля и без каскадёра.

 Источники вдохновения 
Среди многих вещей, которые вдохновили на создание фильма стали буффонада комедии, включая, в основном фильмы группы комедиантов The Three Stooges. Например битва Эша со своей одержимой рукой была заимствована из короткометражного фильма Шпигеля под названием «Атака руки помощи» (), который в свою очередь был вдохновлен рекламой Hamburger Helper''.

Сцена «смеющейся комнаты», где вся комната и предметы в ней оживает и начинает смеяться над Эшем, постепенно сводя его с ума, была вдохновлена шуткой Шпигеля, когда тот использовал гнущуюся лампу, якобы показывая смех моряка Попая. Юмористический оттенок фильма прослеживается благодаря визуальным шуткам: так в сцене, когда Эш поймал свою руку, то на верху стопки книг лежала книга «Прощай, оружие!» (), название которой можно перевести, как и «Прощайте, руки!» (в довершение авторство на книге было отдано «Стубби Кею»).

Влияние 
Фильм послужил источником вдохновения для создателей игры Doom.

Примечания

Источники 

  Сама же короткометражка ссылается на фильм «Зверь с пятью пальцами» (1946), в котором, роль ожившей руки играет демон.

Зловещие мертвецы
Фильмы США 1987 года
Кинокомедии 1987 года
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы-боевики США
Фильмы ужасов США
Чёрные комедии США
Фильмы на английском языке
Альтернативные версии фильмов
Фильмы о зомби